Wierzbnik – część miasta Starachowic (woj. świętokrzyskie), do roku 1939 osobne miasto.

2 miejscowości w Polsce:
 Wierzbnik – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków 
 Wierzbnik – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Czarne

2 cieki w Polsce:
 Wierzbnik – potok, dopływ Bobru
 Wierzbnik – potok, dopływ Rudy